Medusa Murtola
 Głowa Meduzy (obraz Caravaggia)